Meunasah Hagu (Nurussalam), een plaats in Indonesië
Meunasah Hagu (Baktiya Barat), een plaats in Indonesië
Meunasah Hagu (Meureudu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing